Виктор Стоянов може да се отнася за:

 Виктор Стоянов (р. 1977) – български композитор, тонрежисьор и бивш директор на Софийската филхармония
 Виктор Стоянов (р. 1987) – българска риалити звезда, известна с участието си в предаването „Ергенът“.